Dahlgren kan som auktorsförkortning betyda:

 Rolf Martin Theodor Dahlgren
 Bror Eric Dahlgren

Robotskapade auktorsförkortningar